Säsongen 2013/2014 var Tottenham Hotspurs 22:a säsong i Premier League och 36:e säsongen i rad i den högsta divisionen i det engelska ligasystemet.

Säsongen innehöll Tottenhams 12:e framträdande i Uefa Europa League (tidigare UEFA-cupen), där Tottenham gick in i playoffomgången på grund av sin femteplats i Premier League säsongen 2012/2013.

Spelartrupp

Övergångar

In 

Totala utgifter:   £105 miljoner

Ut 

Totala intäkter:   £115 700 000+

Utlånade spelare

Premier League

Tabell

Matcher

Ligacupen

Europa League

Playoffomgång 

Tottenham Hotspur går vidare efter totalt 8-0

Gruppspel

Spelarstatistik

Referenser 

2013/2014
Tottenham